Премиум Лига 2014 (также известная как A. Le Coq Premium Liiga) — 24-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости страны.

Всего в чемпионате принимали участие 10 клубов из шести городов, игравшие между собой в четыре круга.

Титул чемпиона защищала «Левадия».

В этом сезоне вместо выбывшего из чемпионата клуба «Курессааре» в высшей лиге начал выступать йыхвиский клуб «Локомотив».

Второй год подряд, и в девятый раз в истории золотые медали достались «Левадии». Серебряные медали завоевал силламяэский «Калев», что стало повторением лучшего результата в истории клуба. Бронзу завоевала «Флора».

Лучшим бомбардиром чемпионата стал российский легионер Евгений Кабаев, который забил 36 мячей

По итогам сезона из высшей лиги выбыли «Калев» и йыхвиский «Локомотив», который в переходных матчах сыграл с «Тулевиком» в гостях 0:0, а дома 1:1.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 style="background: #CCCCFF;"|-:0

Вторая половина сезона

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Источники 
 Сайт лиги.
 Сайт sekundomer.ee

2014
Эстония
Спорт в Эстонии в 2014 году
Футбол в Европе в 2014 году